Dozier puede hacer referencia a:

 Dozier, un pueblo en el estado de Alabama (Estados Unidos).
 Dozier, una pequeña área no incorporada en el estado de Carolina del Norte (Estados Unidos).
 Edward Dozier (1916-1971), un antropólogo estadounidense.
 Robert Dozier (1985), un jugador de baloncesto estadounidense.